Heideblick és un municipi alemany que pertany a l'estat de Brandenburg. Es troba a uns 30 quilòmetres al nord-oest de Cottbus i just a l'oest de Luckau.

Composició 
Està format per 14 districtes.

Evolució demogràfica

Referències 

Municipis de Brandenburg